De Engel (Amsterdam), een kunstwerk in de openbare ruimte
 De Engel (Bergambacht), een buurtschap in de gemeente Bergambacht (Zuid-Holland, Nederland)
 De Engel (Ichtegem), een gehucht in de gemeente Ichtegem (West-Vlaanderen, België)
 De Engel (Lisse), een buurtschap in de gemeente Lisse (Zuid-Holland)
 De Engel (restaurant), een restaurant in Rotterdam
 De Engel (Varsseveld), een windmolen in het dorp Varsseveld
 Den Engel (Lier), een standbeeld in Antwerpen, België

Zie ook
Doorverwijspagina Engel